Les Diablerets désigne :
 Les Diablerets, un village du canton de Vaud, en Suisse
 Les Diablerets, un massif montagneux des Alpes bernoises
 le plus haut sommet de ce massif
 Glacier des Diablerets, petit glacier situé au nord-est du sommet des Diablerets au-dessus du glacier de Tsanfleuron
 Les Diablerets, nom commun pour désigner le glacier de Tsanfleuron